Die Abkürzung USF steht für:
 Universal Shogi Format – Dateiformat zur Aufzeichnung von Shōgi-Partien
 University of Saint Francis (Illinois)
 University of Saint Francis (Indiana)
 University of San Francisco
 University of Sioux Falls
 University of South Florida
 USS San Francisco, der Name dreier Schiffe

usf ist eine Bezeichnung für:
 usf., Abkürzung für und so fort
 usf (Zeitschrift), Künstlerzeitschrift in Dresden 1987–1989

Siehe auch:

USF